Ви́ктор Красно́в: 
 Краснов, Виктор Васильевич (1928—2004) — советский тренер по боксу.
 Краснов, Виктор Михайлович (1926—1979) — Герой Советского Союза.